Gugu steht für:

 Gugu, Keule von den Fidschi-Inseln
 Gugu (Gemeinde Sandl), Ortschaft in Österreich in den Gemeinden Sandl, Bad Großpertholz und Liebenau, siehe Sandl #Gemeindegliederung